L'édition 2021 du tournoi de tennis de Saint-Malo se déroule du 3 au 9 mai sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Viktorija Golubic remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Jasmine Paolini, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer la paire américaine composée de Kaitlyn Christian et Sabrina Santamaria.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Suissesse Viktorija Golubic remporte le deuxième titre WTA 125 de sa carrière.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Malo
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Saint-Malo
Tennis en France en 2021
Sport en France en mai 2021